Karl Schorn henviser til blandt andre:

 Karl Schorn (maler) (1803–1850) – tysk maler
 Karl Schorn (forfatter) (1893–1971) – tysk forfatter

Se også 
 Carl Schorn (1818–1900) – tysk jurist og politiker